Die Saison 2018/19 der Volleyball-Bundesliga der Männer begann am 13. Oktober 2018 und endete am 12. Mai 2019. Im Playoff-Finale setzten sich die Berlin Recycling Volleys in fünf Spielen gegen den VfB Friedrichshafen durch und wurden zum zehnten Mal deutscher Meister.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende zwölf Mannschaften in der ersten Liga:

 Berlin Recycling Volleys
 Volleyball Bisons Bühl
 SWD Powervolleys Düren
 VfB Friedrichshafen
 Helios Grizzlys Giesen
 Hypo Tirol Alpenvolleys Haching
 WWK Volleys Herrsching
 Netzhoppers Königs Wusterhausen
 SVG Lüneburg
 United Volleys Frankfurt
 TV Rottenburg
 VC Olympia Berlin

Als Titelverteidiger traten die Berlin Recycling Volleys an. Als Aufsteiger waren die Helios Grizzlys Giesen dabei. Der deutsche Nachwuchs trat als VC Olympia Berlin wieder mit einem Sonderspielrecht an und nahm nicht an den Playoffs teil.

Hauptrunde 
Die Männer-Bundesliga setzte sich in der Saison 2018/19 aus zwölf Mannschaften zusammen, die zunächst in Hin- und Rückrunde gegeneinander antraten.

Ergebnisse

Tabelle 
Seit der Saison 2013/14 gilt für den Spielbetrieb des DVV folgende Punkteregel: Für einen 3:0- oder einen 3:1-Sieg gibt es drei Punkte, für einen 3:2-Sieg zwei Punkte, für eine 2:3-Niederlage einen Punkt und für eine 1:3- oder 0:3-Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele, dann der Satzquotient (Divisionsverfahren) und schließlich der Ballpunktquotient (Divisionsverfahren).

Play-offs 
Die Mannschaften der ersten acht Plätze qualifizierten sich für die Playoffs. Bis auf das Viertelfinale (Best-of-Three-Modus) wurden alle Spiele im Best-of-Five-Modus gespielt.

Spielstätten

Weblinks 
 Volleyball-Bundesliga Männer Archiv

2018 19
Volleyballsaison 2018/19